Wilhelm Wiehe henviser til blandt andre:

 Wilhelm Wiehe (1826-1884) – dansk skuespiller
 Wilhelm Wiehe (1858-1916) – dansk skuespiller